Antroponímia:
 Un activista estatunidenc conservador. Vegeu Niger Innis.
 Un teòleg dominic. Vegeu Peter Georg Niger.
 Geografia:
 Un estat independent de l'Àfrica Occidental. Vegeu Níger.
 El riu Níger de l'Àfrica Occidental.
 Un estat federat de Nigèria. Vegeu estat del Níger.
 Micologia: un fong filamentòs emprat en la indústria. Vegeu Aspergillus niger.
 Onomàstica:
 Pescenni Níger, emperador romà
 Sexti Níger, metge i escriptor romà del 
 Brutidi Níger, edil romà
 Quint Cecili Níger, qüestor romà
 Novi Níger, qüestor romà el 63 aC 
 Trebi Níger, militar romà del